Omnibuswagen ist 
 eine veraltete Bezeichnung für einen Omnibus 
 eine spezielle Reisezugwagenbauart der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen